Gonzalo Vega (1946–2016)  mexikói színész
 Gonzalo Vega (1992–) uruguayi labdarúgó